Philine cingulata är en snäckart som beskrevs av Georg Ossian Sars 1878. Philine cingulata ingår i släktet Philine och familjen havsmandelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsmandelsnäckor
cingulata